Серде́шт () — один из 14 шахрестанов иранской провинции Западный Азербайджан. Административный центр — город Сердешт.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Вазине (بخش وزینه)
Население области на 2006 год составляло 104 146 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Западного Азербайджана